Dywizjony artylerii noszące numer 59:

Wojska Polskiego:
 59 Dywizjon Artylerii Lekkiej 1939

Armii Imperium Rosyjskiego:
 59 Samodzielny Polowy Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1917

Wehrmachtu:
 59 Rezerwowy Dywizjon Artylerii 223 Rezerwowej Dywizji Pancernej 1943-1944